Лихоборы — местность на севере Москвы. Также может означать:

 «Лихоборы» — грузовая станция Малого кольца Московской железной дороги.
 «Лихоборы» — пассажирская станция Московского центрального кольца.
 «Лихоборы» (бывший НАТИ) — остановочный пункт на линии Москва — Тверь.
 «Лихоборы» — локомотивное депо Московской железной дороги.
 «ТЧ-19 Лихоборы» — электродепо Московского метрополитена.

См. также 
 
 Нижние Лихоборы
 Лихоборка